Le championnat du Brésil de football 1991 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.

Phase 1

1/2 finales 
 Atlético Mineiro 1-1 ; 0-0 São Paulo
 Fluminense 0-1 ; 1-1 Bragantino

Finale 
 São Paulo 1-0 ; 0-0 Bragantino
São Paulo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1991
Brésil
Sport au Brésil en 1991